Nepomuceno ist die Namensform des Vornamens Nepomuk in den Sprachen Portugiesisch und Spanisch.

Nepomuceno ist der Name folgender Orte:
 Nepomuceno, Gemeinde in Brasilien

Nepomuceno ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Nepomuceno (1864–1920), brasilianischer Komponist
 David Nepomuceno (1900–1939), philippinischer Leichtathlet
 Gevaro Nepomuceno (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Giovanni Nepomuceno; siehe Johannes Nepomuk
 José Maria Nepomuceno (1836–1895), portugiesischer Architekt
 Marcelo Nepomuceno (1870–1922), philippinischer Bildhauer
 Renan Peixoto Nepomuceno (* 2000), brasilianischer Fußballspieler